Das Adjektiv Südslawisch bezieht sich auf:

 die Volksgruppen der Südslawen
 deren Sprachen, siehe Südslawische Sprachen